Ghost stories, mots anglais qui signifient fantôme, et histoires peut faire référence à :
 	
 Ghost Stories : un album de Coldplay sorti en 2013
 Ghost Stories Live 2014 ; un album live de Coldplay sorti en 2014
 Ghost Stories : un jeu de société
 Ghost Stories : un film de Andy Nyman et Jeremy Dyson sorti en 2018

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de titre